Омар Хайям — великий персидский философ, математик, астроном и поэт.

 Также в честь него назван кратер на обратной стороне Луны
 Также в честь него назван иранский искусственный спутник Земли